József Balogh ist der Name folgender Personen:

* József Balogh (Philologe) (1893–1944), ungarischer Altphilologe und Literaturhistoriker
József Balogh (Mathematiker), ungarischer Mathematiker
 József Balogh (Musiker) (* 1956), ungarischer Klarinettist